Moham(m)ed Taleb peut faire référence à:
 Mohamed Chérif Taleb (homme politique algérien)